Massieux é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. Estende-se por uma área de 3 km².

Demografia 
Em 2006 Massieux apresentava uma população de 2382 habitantes, distribuídos por 874 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain